Döbrich ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Döbrich (* 1949), deutsche Schriftstellerin
 Erich R. Döbrich-Steglitz (1896–1945), deutscher Militärmaler
 Friedrich Döbrich (1872–1953), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DVP, DNVP, CNBL)
 Oskar Kurt Döbrich (1911–1970), deutscher Maler und Graphiker

siehe auch:
 Dobrich